

География 

 Жоинвили () — муниципалитет в Бразилии.
 Жуанвиль (город) (фр.) — французская коммуна в департаменте Марна Верхняя.

История 
 Жуанвиль (род) — знатный средневековый французский род.
 Жуанвиль (сеньория) — феодальное владение в Шампани.
 Жан де Жуанвиль — французский средневековый историк, биограф короля Франции Людовика IX Святого.